Калвах () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Калвах, Лукаш (род. 1995) — чешский футболист.
  (род. 1944) — чешский врач и невролог.
  (1883 — 1932) — австрийский художник.